Santa Libera ima više značenja:
 Santa Libera, Cuneo
 Santa Libera, Rovigo